Сезон 1902/03 —  4-й год со дня основания футбольного клуба «Барселона».

Наиболее важные события  сезона 1902-1903 для Барселоны следующие:

Сентября 
 5 сентября - Пауль Хаас сменил Бартомеу Террадеса на посту президента клуба.

Основные события 
Барселона решает не участвовать в Кубке Макайя из за присутствия иностранных игроков. Клуб разрывает отношения с Спортивной Федерацией и создает новое соревнования: Кубок Барселоны, который и выигрывает.

Результаты

 1. Барселона вышла из турнира.

Примечания

Ссылки 

Футбол в Европе в 1902 году
Футбол в Европе в 1903 году
Сезоны ФК «Барселона»
1903 год в Испании
1902 год в Испании